Vărăncău (= Voronkovo) se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Vărăncău - sat din raionul Soroca, reședința comunei cu același nume
 Slobozia-Vărăncău, Soroca, un sat din cadrul comunei Vărăncău
 Vărăncău - sat din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
Comuna Vărăncău (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova